Bronco puede referirse a:

Personas 

Bronco Horvath, jugador de hockey sobre hielo
Bronko Nagurski, jugador de fútbol americano
Bronko Nagurski Jr., jugador de fútbol canadiense
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", político mexicano

Transporte 
Ford Bronco, automóvil todoterreno
Ducati Bronco, motocicleta
North American Rockwell OV-10 Bronco, avión militar

Música 
Grupo Bronco, banda musical mexicana

Equipos deportivos 

Denver Broncos, equipo de fútbol americano de la NFL
Calanda Broncos, equipo de fútbol americano de Suiza

London Broncos, equipo de rugby 13 de Inglaterra
Brisbane Broncos, equipo de rugby 13 de Australia

C.D. Broncos, equipo de fútbol de Honduras
Broncos UNAH, equipo de fútbol de Honduras

Saitama Broncos, equipo de baloncesto de Japón

Broncos de Reynosa, equipo de béisbol de México
Broncos de Cosamaloapan, equipo de béisbol de México
Broncos de Tecuala, equipo de béisbol de México

Boise State Broncos, equipo universitario de la NCAA
Cal Poly Pomona Broncos, equipo universitario de la NCAA
Fayetteville State Broncos, equipo universitario de la NCAA
Santa Clara Broncos, equipo universitario de la NCAA
UTPA Broncs, equipo universitario de la NCAA
Western Michigan Broncos, equipo universitario de la NCAA

Enlaces externos